Martinensi – abitanti di Domingos Martins
Martinensi – abitanti di Martins